Шма́ково — село в Кетовском районе Курганской области, административный центр Шмаковского сельсовета.

География 
Село расположено на реке Юргамыш в 35 км к юго-западу от райцентра с. Кетово и в 42 км к юго-западу от города Кургана.

Население

Социальная сфера 
 В селе есть средняя школа (одиннадцатилетка).

Транспорт 
 В селе проходит автодорога Курган — Куртамыш — Троицк.

Примечания 

Населённые пункты Кетовского района